

Населені пункти та їхні частини
 Виґнанка — село в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Виґнанка — село в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Виґнанка — село в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Виґнанка — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Виґнанка — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Виґнанка — частина міста Піла в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Виґнанка — частина села Кодень у гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Виґнанка — частина села Зачопкі в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Виґнанка — частина села Боянувка в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Виґнанка — частина села Щавне в гміні Команча Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Виґнанка — частина села Угерці Мінеральні (Угерце-Мінеральне) в гміні Вільшаниця Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Виґнанка — частина села Надоляни в гміні Буківсько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Вигнанка

Примітки